«В память Ништадского мира» — медаль в честь Ништадтского мирного договора. 

Солдаты и унтер-офицеры награждались серебряными медалями, диаметр медали составлял  Офицеры награждались золотыми медалями разного достоинства. Медалью также награждались иностранные дипломаты, для которых были изготовлены медали с надписями на латыни.

Описание 
Эти медали -- образец жанра конклюзии (гравюр с торжественными панегирическими текстами). 

В центре композиции лицевой стороны памятных и наградных медалей  Ноев ковчег, над которым летит голубь с символом мира -- пальмовой ветвью в клюве. На заднем плане - силуэты Петербурга и Стокгольма, соединенные в знак мира радугой и надписью «СОЮЗОМ МИРА СВЯЗУЕМЫ». Внизу в обрезе помещена надпись: «В Нейстате по потопе Северныя войны 1721». 

На оборотной стороне выбита надпись: «В[еликому] и б[лаговерному] щ[астливому] государю Петру I именем и делами великому российскому императору и отцу по двадесятолетних триумфов север умирившему сия из злата (или серебра) домашнего медалия усерднейше приносится». 

Таким образом медаль извещает о преподнесении Сенатом Петру I титула императора и Отца Отечества, а также указывает на то, что медали изготовлены из добытых на российских месторождениях драгоценных металлов.

На офицерских медалях изображён Пётр I.

Интересные факты 
Это первая медаль, которая была отчеканена из золота и серебра, добытых в России, в Нерчинских рудниках Большого и Малого Култука

Почти сразу после выпуска медали она стала очень популярной, в том числе среди коллекционеров. Поэтому в 1740 году было выдано разрешение на чеканку медалей по заказам частных лиц, что привело к появлению также бронзовых медалей. Впоследствии старые штемпели заменялись новыми — копирование медалей продолжалось и в XIX веке.

См.также 
 Ништадтский мирный договор

Примечания

Ссылки 
 В память Ништадтского мира. 1721 г.
 Энциклопедия Забайкалья

Н
Северная война